Phaeosclera är ett släkte av svampar. Phaeosclera ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeosclera